De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1998 werd in het weekend van 28 februari en 1 maart 1998 gehouden in het Sportcentrum De Scheg in Deventer. Kampioenen werden Tonny de Jong en Jelmer Beulenkamp.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1998
Langebaanschaatsen in 1998
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer